Појам Залуг се може односити на:

 Залуг (Пријепоље), насељено место у општини Пријепоље, Златиборски управни округ, Република Србија
 Залуг (Хум на Сутли), насељено место у општини Хум на Сутли, Загорска жупанија, Република Хрватска;